

Cinema 
 Harvest – cortometraggio muto del 1915 prodotto dalla Biograph Company
 Harvest – film documentario del 1967 diretto da Carroll Ballard
 Harvest – film del 1998 diretto da Stuart Burkin
 Harvest – film del 2010 diretto da Marc Meyers
Harvest (Stadt Land Fluss) – film del 2011 diretto da Benjamin Cantu

Geografia 
 Harvest – census-designated place della Contea di Madison, Alabama (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Nel sole della vita (Harvest) – romanzo di Belva Plain del 1990
 Il prezzo (Harvest) – romanzo di Tess Gerritsen del 1996

Musica 
 Harvest – album di Neil Young del 1972
 Harvest – album dei Dragon Ash del 2003
 Harvest – album dei Naglfar del 2007
 Harvest Records – etichetta discografica

Televisione 
 False accuse (Harvest) – episodio della quinta stagione di CSI: Crime Scene Investigation